

Населені пункти та їхні частини

 Бжеґі — село в гміні Буковіна-Татшанська Татранського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґі — село в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Бжеґі — село в гміні Мясткув-Косьцельни Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Бжеґі — село в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжеґі — село в гміні Кшиж-Велькопольський Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Бжеґі — частина міста Андрихув у Вадовицькому повіті Малопольського воєводства
 Бжеґі — частина міста Устронь у Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Бжеґі — частина села Здонія в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґі — частина села Сьвінярсько в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Бжеґі — частина села Заблендза в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґі — частина села Ґолуховиці в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґі — частина села Тильманова в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Бжеґі — частина села Вавженьчиці в гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґі — частина села Залесе в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґі — частина села Добра в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґі — частина села Засадне в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґі — частина села Кендзежинка в гміні Добчице Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Бжеґі — частина села Радзішув у гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґі — частина села Люсіна в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґі — частина села Бембло в гміні Велька Весь Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжеґі — частина села Токарнія в гміні Токарня Мисленицького повіту Малопольського воєводства

Примітки